Plaats in Indonesië
 Nambangan (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Nambangan (Selogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java